Ланово́й () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Лановой, Василий Семёнович (1934—2021) — советский и российский актёр.
 Лановой, Владимир Тимофеевич (род. 1952) — советский и украинский экономист и политик.